Miejscowości w USA:
 New Windsor – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Carroll
 New Windsor – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 New Windsor – jadnostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 New Windsor (ang. New Windsor Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange